Slush bezeichnet:

 Slush, ein Gemisch aus einem Feststoff und einer Flüssigkeit
 Slush (Erfrischungsgetränk), ein Mischgetränk ähnlich dem sizilianischen Granita.

Siehe auch:
 Pulversintern (englisch powder slush oder slush molding)
 Sloshing